Pasdzierny ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Pasdzierny (* 1976), deutscher Musikwissenschaftler
 Rolf Pasdzierny (* 1944), deutscher Theater-Dramaturg